|-
| 20601 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20602 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20603 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20604 Vrishikpatil ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20605 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20606 Widemann ||  || 5 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 20607 Vernazza ||  || 4 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 20608 Fredmerlin ||  || 7 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 20609 - ||  || 3 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20610 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 20611 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 20612 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 20613 - ||  || 11 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 20614 - ||  || 24 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20615 - ||  || 29 septembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 20616 Zeeshansayed ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20617 - ||  || 29 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20618 Daniebutler ||  || 29 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20619 - ||  || 30 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 20620 - ||  || 30 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 20621 - ||  || 9 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 20622 - ||  || 8 octombrie 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 20623 Davidyoung ||  || 10 octombrie 1999 ||  || , 
|-
| 20624 Dariozanetti ||  || 9 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 20625 Noto ||  || 9 octombrie 1999 || Yanagida || 
|-
| 20626 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20627 - ||  || 1 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 20628 - ||  || 5 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 20629 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20630 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20631 Stefuller ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20632 Carlyrosser ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20633 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20634 Marichardson ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20635 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20636 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20637 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20638 Lingchen ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20639 Michellouie ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20640 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20641 Yenuanchen ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20642 Laurajohnson ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20643 Angelicaliu ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20644 Amritdas ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20645 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20646 Nikhilgupta ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20647 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20648 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20649 Miklenov ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20650 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20651 - ||  || 1 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 20652 - ||  || 2 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 20653 - ||  || 7 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 20654 - ||  || 8 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 20655 - ||  || 8 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 20656 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20657 Alvarez-Candal ||  || 14 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 20658 Bushmarinov ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20659 - || 1999 UE || 16 octombrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 20660 - || 1999 UF || 16 octombrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 20661 - || 1999 UZ || 16 octombrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 20662 - ||  || 16 octombrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 20663 - ||  || 19 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 20664 - ||  || 31 octombrie 1999 ||  || , 
|-
| 20665 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 20666 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 20667 - ||  || 27 octombrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 20668 - ||  || 27 octombrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 20669 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 20670 - ||  || 31 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 20671 - ||  || 31 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 20672 - ||  || 30 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 20673 Janelle || 1999 VW || 3 noiembrie 1999 || Farpoint || 
|-
| 20674 - ||  || 4 noiembrie 1999 ||  || T. Urata
|-
| 20675 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20676 - ||  || 8 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 20677 - ||  || 7 noiembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 20678 - ||  || 8 noiembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 20679 - ||  || 9 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 20680 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 20681 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20682 - ||  || 14 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 20683 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 20684 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 20685 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20686 Thottumkara ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20687 Saletore ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20688 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20689 Zhuyuanchen ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20690 Crivello ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20691 ||  || 11 noiembrie 1999 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 20692 - ||  || 1 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20693 Ramondiaz ||  || 5 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20694 - ||  || 1 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20695 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20696 Torresduarte ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20697 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 20698 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20699 - ||  || 11 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 20700 - ||  || 8 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-